Crusaders (engl. für Kreuzritter) steht für:

 The Crusaders, eine Fusion-Jazz-Gruppe
 Crusaders (Comic), ein Superhelden-Comic
 Celtic Crusaders, ein Rugby-League-Verein aus Irland
 Crusaders (Rugby), ein Rugby-Union-Verein aus Neuseeland
 Crusaders FC, ein nordirischer Fußballverein
 eine deutsche Eishockeymannschaft, siehe EV Fürstenfeldbruck

Siehe auch:
 Crusader